Алессандрі () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Артуро Алессандрі — 18-й президент Чилі
 Хорхе Алессандрі Родрігес — 71-й президент Чилі